Turniej rugby 7 na Igrzyskach Pacyfiku 2011 odbył się w dniach 31 sierpnia–2 września na Stade Numa-Daly Magenta w stołecznym mieście Nowej Kaledonii, Numei.

Informacje ogólne 
Kobiety w rugby 7 rywalizowały na Igrzyskach Pacyfiku po raz pierwszy. Areną zmagań w tej dyscyplinie sportu był Stade Numa-Daly Magenta w Numei.

Początkowo w turnieju żeńskim miało wziąć udział osiem zespołów, natomiast w męskim czternaście. Po wycofaniu się żeńskiej drużyny Niue oraz męskich reprezentacji Wysp Cooka i Guam system rozgrywek został zmodyfikowany. Mężczyźni przez pierwsze dwa dni rywalizowali systemem kołowym w trzech czterozespołowych grupach, z których do fazy play-off awansowały po dwie czołowe drużyny oraz dwie najlepsze spośród tych z trzecich miejsc. W trzecim dniu odbyły się spotkania fazy pucharowej, począwszy od ćwierćfinałów, poprzez półfinały, do meczów o medale. Kobiety natomiast walczyły systemem kołowym w ramach jednej grupy, po czym dwie najlepsze spotkały się w meczu finałowym, kolejne dwie w spotkaniu o brązowy medal, pozostałe trzy zaś rywalizowały o piąte miejsce.

Faworyzowane zespoły obojga płci z Fidżi i Samoa bez problemu przeszły fazę grupową i spotkały się w finałach. W męskim turnieju triumfowali Samoańczycy, wśród kobiet natomiast najlepsze okazały się reprezentantki Fidżi, obydwa brązowe medale zaś przypadły sportowcom z Papui-Nowej Gwinei.

Turniej męski był również eliminacją do Australia Sevens 2012 rozegranego w ramach IRB Sevens World Series sezonu 2011/2012.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Bowl

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–7

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Igrzyska Pacyfiku 2011
2011
2011 w rugby union